VR eller vr har flere betydninger:
 Virtual reality
 VR Group - Finsk jernbaneselskab
 Victorian Railways - Australsk jernbaneselskab
 Vetenskapsrådet, det svenske videnskabsråd
 Vatican Radio - Vatikanets officielle radiomedium
 Video recorder
 QuickTime VR
 Object VR
 IATA airline kode for Cape Verde Airlines